Йессе Хута Галунг (; родился 6 октября 1985 года в Харлеме, Нидерланды) — нидерландский профессиональный теннисист.
 Победитель 1 турнира ATP в парном разряде.
 Экс-8-я ракетка мира в юниорском парном рейтинге.

Общая информация 
Йессе женат: его супругу зовут Вера Хута Галунг-Хендрикс.

Нидерландец в теннисе с пяти лет.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (31)

Победы (26)

Поражения (5)

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (20)

Победы (6)

Поражения (14)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 
 

Теннисисты Нидерландов